Ева Бригитта Олин (; род. 13 февраля 1950 года, Ландскруна, Швеция) — шведская актриса.

Снялась в нескольких фильмах в 1960—1970-х годах. Ева Олин неоднократно становилась победительницей европейских конкурсов красоты, начиная с 15 лет. Впоследствии она продолжила представлять Швецию в «Miss Teen»- Международном конкурсе, который состоялся 6 апреля 1966 года в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Ева выиграла, тем самым заработав титул Miss Teen International 1966 года. В 1960-х она подписала контракты с итальянскими режиссёрами и интенсивно снималась. Самый удачный фильм — «Сладкоежка» («Candy»).

В возрасте 23 лет ушла из кино. Ева Олин замужем, имеет двух дочерей.

Фильмография

Ссылки 
 Биография, фильмография на английском языке
 Страница о Еве Олин на русском языке

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1950 году
Родившиеся 13 февраля
Родившиеся в Ландскруне
Актрисы Швеции